Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Sainte-Hélène :
 Rue Sainte-Hélène à Lyon, en France ;
 Rue Sainte-Hélène à Strasbourg, en France ;
 Rue Sainte-Hélène à Longueuil, au Canada ;
 Rue Sainte-Hélène à Montréal, au Canada.

Voir aussi